Olivier Jean est un réalisateur français né le  à Boulogne-Billancourt. 

Il a travaillé 15 années dans la publicité comme directeur artistique, puis concepteur-rédacteur (Concurrence moderne, Euro-RSCG, Lowe-Lintas, Cossette Montréal), puis directeur de la création (Bagros et Ass) avant de devenir scénariste, réalisateur et producteur.

Il a commencé en 1997 chez Koloss Productions (production de films publicitaires) avec José Garcia et Pierre Chalons comme producteur associé et réalisateur où il a notamment réalisé Héros de Fortune (3 min 40 s), un faux documentaire sur la guerre de 1914 qui raconte la rencontre de deux soldats ennemis et la difficulté qu'il y a à se battre contre un ennemi proche et charnel. Ce film a gagné plusieurs prix et a notamment été diffusé sur TPS.

Il a réalisé 5 courts métrages de fiction (Héros de fortune, Négrita Maud, The Venus Project, Les Millionnaires et N). Il travaille également pour la publicité et la télévision avec sa société Pitbull Films (idents, générique, habillages notamment pour  Rue, Discovery Channel, SciFi, Orange Cinéma séries…).

Lien externe
 

Naissance à Boulogne-Billancourt
Naissance en février 1962
Réalisateur français